William Jolliffe est un nom pouvant désigner:

 William Jolliffe (1745-1802), homme politique britannique, député de Petersfield 1768-1802 ;
 William Jolliffe (1er baron Hylton) (1800-1876), soldat et homme politique conservateur britannique ;
  (1841-1912), homme politique conservateur britannique, député de Petersfield 1874-1880 ;
  (1851-1927), chef censeur de films néo-zélandais ;
 William Jolliffe (4e baron Hylton) (1898-1967), soldat et homme politique britannique.

Voir aussi 
 

Jolliffe, William